En geometría computacional, el "recorrido del primer punto más lejano"  de un espacio métrico compacto es una secuencia de puntos en el espacio, donde el primer punto se selecciona arbitrariamente y cada punto subsecuente se aleja lo más posible del conjunto de puntos previamente seleccionados. El mismo concepto puede aplicarse también a un conjunto finito de puntos geométricos, al restringir la selección de puntos para que pertenezcan al conjunto o, lo que es lo mismo, si se considera el espacio métrico finito generado por dichos puntos. Para un espacio métrico finito o un conjunto finito de puntos geométricos, la secuencia resultante forma una permutación de los puntos, también conocida como permutación codiciosa . 

Todos los prefijos de una travesía por el primer punto más alejado proporcionan un conjunto de puntos muy espaciados y cercanos a todos los restantes. Es decir, ningún otro conjunto de igual número de puntos puede estar a una distancia mayor que el doble, y ningún otro conjunto de igual número de puntos puede estar a menos de la mitad de distancia de su punto más lejano. Debido en parte a estas propiedades, los recorridos del punto más lejano tienen muchas aplicaciones, como la aproximación del problema del vendedor ambulante y el problema del centro k-métrico. Su construcción puede realizarse en tiempo polinomial o (para espacios euclidianos de baja dimensión) aproximarse en tiempo casi lineal .

Definición y propiedades 
Un recorrido del primer punto más lejano es una secuencia de puntos en un espacio métrico compacto, en el que cada punto aparece como máximo una vez. Si el espacio es finito, cada punto aparece exactamente una vez y el recorrido es una permutación de todos los puntos en el espacio. El primer punto de la secuencia puede ser cualquier punto en el espacio. Cada punto  después del primero debe tener la máxima distancia posible al conjunto de puntos anterior a  en la secuencia, donde la distancia de un punto a un conjunto se define como el mínimo de las distancias por pares a los puntos en el conjunto. Un espacio determinado puede tener muchos recorridos de primer punto más lejano diferentes, dependiendo tanto de la elección del primer punto en la secuencia (que puede ser cualquier punto en el espacio) como a causa de empates para la distancia máxima entre las elecciones posteriores. 

Los recorridos del primer punto más lejano pueden estar caracterizados por las siguientes propiedades. Fijemos un número  y consideremos el prefijo formado por los primeros puntos k del recorrido más lejano de cualquier espacio métrico. Sea  la distancia entre el último punto del prefijo y los demás puntos del mismo. Entonces, este subconjunto tiene las dos propiedades siguientes:

 Todas los pares de puntos seleccionados están a una distancia de por lo menos r entre sí, y
 Todos los puntos del espacio métrico están a una distancia máxima de r del subconjunto.

En cambio, cualquier secuencia que tenga estas propiedades, para todas las opciones de , debe ser un primer recorrido más lejano. Estas son las dos propiedades que definen un conjunto de Delone, por lo que cada prefijo del primer recorrido más lejano forma dicho conjunto.

 used the farthest-first traversal to define the farthest-insertion heuristic for the travelling salesman problem. This heuristic finds approximate solutions to the travelling salesman problem by building up a tour on a subset of points, adding one point at a time to the tour in the ordering given by a farthest-first traversal. To add each point to the tour, one edge of the previous tour is broken and replaced by a pair of edges through the added point, in the cheapest possible way. Although Rosenkrantz et al. prove only a logarithmic approximation ratio for this method, they show that in practice it often works better than other insertion methods with better provable approximation ratios.

Posteriormente, la misma secuencia de puntos fue popularizada por , quien la utilizó como parte de algoritmos de aproximación voraz para dos problemas de agrupamiento, en los que el objetivo es dividir un conjunto de puntos en  agrupamientos. Uno de los dos problemas que resuelve González de esta forma busca minimizar el diámetro máximo de un cúmulo, mientras que el otro, conocido como problema métrico <span about="#mwt49" class="texhtml mvar" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true,&quot;mandatoryTargetParams&quot;:[],&quot;optionalTargetParams&quot;:[]}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mvar&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Plantilla:Mvar&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;k&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwRQ" style="font-style:italic;" typeof="mw:Transclusion">k</span> -centro, busca minimizar el radio máximo, la distancia desde un punto central elegido de un clúster hasta el punto más alejado de él en el mismo clúster. Por ejemplo, el problema del centro  se puede usar para modelar la ubicación de las estaciones de bomberos dentro de una ciudad, para garantizar que un camión de bomberos pueda llegar rápidamente a todas las direcciones dentro de la ciudad. Para ambos problemas de conglomerados, González elige un conjunto de  centros de conglomerados seleccionando los primeros  puntos de un recorrido más lejano primero y luego crea conglomerados asignando cada punto de entrada al centro de conglomerados más cercano. Si  es la distancia desde el conjunto de  centros seleccionados hasta el siguiente punto en la posición  en el recorrido, entonces con este agrupamiento cada punto está a una distancia  de su centro y cada grupo tiene un diámetro máximo  . Sin embargo, el subconjunto de  centros junto con el siguiente punto están todos a una distancia de al menos  entre sí, y cualquier agrupación  colocaría a dos de estos puntos en un solo grupo, con uno de ellos a una distancia de al menos  desde su centro y con diámetro al menos  . Por lo tanto, la heurística de González da una relación de aproximación de 2 para ambos problemas de agrupamiento. 

 redescubrieron la heurística de González de forma independiente para el problema métrico del centro , quienes la aplicaron de manera más general a los problemas ponderados del centro  .  Otro artículo sobre el problema del centro  de la misma época, , logra la misma relación de aproximación de 2,  pero sus técnicas son diferentes.  Sin embargo, la heurística de González, y el nombre de "recorrido más lejano primero", a menudo se atribuyen incorrectamente a Hochbaum y Shmoys.  Tanto para el problema de agrupamiento de diámetro mínimo-máximo como para el problema  -centro métrico, estas aproximaciones son óptimas: la existencia de una heurística de tiempo polinomial con cualquier relación de aproximación constante menor que 2 implicaría que P = NP .  

Además de para el agrupamiento, el recorrido más lejano primero también se puede usar en otro tipo de problema de ubicación de instalaciones, el problema de dispersión máxima-mínima de instalaciones, en el que el objetivo es elegir las ubicaciones de  instalaciones diferentes para que estén lo más lejos posible. separados unos de otros como sea posible. Más precisamente, el objetivo de este problema es elegir  puntos de un espacio métrico dado o un conjunto dado de puntos candidatos, de tal manera que se maximice la distancia mínima por pares entre los puntos seleccionados. Nuevamente, esto se puede aproximar eligiendo los primeros  puntos de un recorrido más lejano primero. Si  denota la distancia del punto  -ésimo desde todos los puntos anteriores, entonces cada punto del espacio métrico o el conjunto candidato está dentro de la distancia  del primer  puntos Por el principio del casillero, algunos dos puntos de la solución óptima (cualquiera que sea) deben estar ambos a una distancia  del mismo punto entre estos primeros  puntos elegidos, y (por la desigualdad triangular ) dentro de una distancia  uno del otro. Por lo tanto, la solución heurística dada por el primer recorrido más lejano está dentro de un factor de dos del óptimo.   

Otras aplicaciones del primer recorrido más lejano incluyen la cuantificación del color (agrupar los colores en una imagen en un conjunto más pequeño de colores representativos),  el escaneo progresivo de imágenes (elegir un orden para mostrar los píxeles de una imagen de modo que los prefijos de los ordenar produce buenas versiones de baja resolución de toda la imagen en lugar de completar la imagen de arriba a abajo),  selección de puntos en el método de hoja de ruta probabilística para la planificación de movimiento,  simplificación de nubes de puntos,  generación de máscaras para imágenes de medios tonos,   agrupamiento jerárquico,  búsqueda de similitudes entre mallas poligonales de superficies similares,  elección de objetivos de observación diversos y de alto valor para la exploración de robots submarinos,  detección de fallas en redes de sensores,  modelado de la diversidad filogenética,  emparejamiento de vehículos en una flota heterogénea con las solicitudes de entrega de los clientes,  distribución uniforme de observatorios geodésicos en la superficie de la Tierra  o de otros r tipos de red de sensores,  generación de puntos de luz virtuales en el método de representación de gráficos de computadora de radiosidad instantánea,  y estructuras de datos de búsqueda de rango geométrico.

Algoritmos

Algoritmo voraz exacto 
El primer recorrido más lejano de un conjunto de puntos finitos se puede calcular mediante un algoritmo voraz que mantiene la distancia de cada punto desde los puntos previamente seleccionados, realizando los siguientes pasos: 

 Inicialice la secuencia de puntos seleccionados a la secuencia vacía, y las distancias de cada punto a los puntos seleccionados hasta el infinito.
 Si bien no se han seleccionado todos los puntos, repita los siguientes pasos:
 Escanee la lista de puntos aún no seleccionados para encontrar un punto  que tenga la distancia máxima desde los puntos seleccionados.
 Elimine  de los puntos aún no seleccionados y agréguelo al final de la secuencia de puntos seleccionados.
 Para cada punto  restante aún no seleccionado, reemplace la distancia almacenada para  por el mínimo de su valor anterior y la distancia de  a  .

Un algoritmo de aproximación más rápido, dado por , se aplica a cualquier subconjunto de puntos en un espacio métrico con dimensión de duplicación acotada, una clase de espacios que incluyen los espacios euclidianos de dimensión acotada. Su algoritmo encuentra una secuencia de puntos en la que cada punto sucesivo tiene una distancia dentro de un  factor de la distancia más lejana al punto previamente seleccionado, donde  se puede elegir para que sea cualquier número positivo. Toma tiempo  . 

Los resultados de la dimensión de duplicación acotada no se aplican a los espacios euclidianos de alta dimensión, porque el factor constante en la notación O grande para estos algoritmos depende de la dimensión. En cambio, un método de aproximación diferente basado en el lema de Johnson-Lindenstrauss y el hashing sensible a la localidad tiene tiempo de ejecución  Para las métricas definidas por las rutas más cortas en gráficos no dirigidos ponderados, una construcción incremental aleatoria basada en el algoritmo de Dijkstra alcanza el tiempo , donde  y  son los números de vértices y aristas del gráfico de entrada, respectivamente. 

Para seleccionar puntos de un espacio continuo como el plano euclidiano, en lugar de un conjunto finito de puntos candidatos, estos métodos no funcionarán directamente, porque habría un número infinito de distancias que mantener. En su lugar, cada punto nuevo debe seleccionarse como el centro del círculo vacío más grande definido por el conjunto de puntos seleccionado previamente.  Este centro siempre estará en un vértice del diagrama de Voronoi de los puntos ya seleccionados, o en un punto donde un borde del diagrama de Voronoi cruza la frontera del dominio. En esta formulación, el método para construir recorridos más lejanos primero también se ha denominado inserción incremental de Voronoi .  Es similar al refinamiento de Delaunay para la generación de mallas de elementos finitos, pero difiere en la elección de qué vértice de Voronoi insertar en cada paso.

Ver también 

 Algoritmo de Lloyd, un método diferente para generar puntos uniformemente espaciados en espacios geométricos
Geometría computacional
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar